Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2021 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Juan Sebastián Cabal und Robert Farah, die im Viertelfinale ausschieden.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf wimbledon.com (englisch)
 

Herrendoppel
2021